Междуреченск може да се отнася за някое от следните населени места в Русия.
 Междуреченск – град в Кемеровска област
 Междуреченск – селище от градски тип в Република Коми
 Междуреченск – селище от градски тип в Самарска област
 Междуреченск – село в Ивановска област